Тунисская Профессиональная лига 1 2002/2003 () — 48-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2002/03 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2002/03 на сайте goalzz.com 

2002/2003
Тунис
Тунис
Спорт в Тунисе в 2002 году
2003 год в Тунисе
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003